Bollin kan syfta på följande platser:

Färöarna 

 Bollin (bergstopp), Streymoyar sýsla,

Storbritannien 
 River Bollin – vattendrag i England

Robotskapade Färöarnaförgreningar